Brésil peut désigner :
 Le Brésil, le pays d'Amérique du Sud.
 Le Brésil colonial, la colonie portugaise de 1500 à 1815.
 Brésil, le bois exotique qui donna son nom au pays.

Patronyme 
 Marguerite Brésil (1880-1961), une actrice française

Littérature 
 Brésil, le roman de l'écrivain américain John Updike paru en 1994.
 Rouge Brésil, le roman de l'écrivain français Jean-Christophe Rufin paru en 2001, prix Goncourt la même année.

Télévision 
 Rouge Brésil, le téléfilm de  Sylvain Archambault, adapté du roman homonyme et diffusé en 2013.